Por Aubérive pode estar à procura de:
Aubérive (Marne) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Marne, na França;
Auberive (Alto-Marne) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Alto-Marne, na França;

Desambiguação